Добро́в — русская и болгарская фамилия.

Известные носители 
 
 Добров, Андрей Станиславович (род. 1969) — российский тележурналист и радиоведущий, публицист, колумнист.
 Добров, Владимир Владимирович (род. 1984) — российский шахматист, гроссмейстер (2004).
 
 Добров, Дмитрий Витальевич (род. 1980) — российский киноактёр.
 Добров, Иван Петрович (1909—1975) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Добров, Константин Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3836; 12 декабря 1824.
 Добров, Макар Константинович (1903—1969) — сказитель хакасского эпоса — хайджи, поэт. Член Союза писателей СССР.
 Добров, Матвей Алексеевич (1877—1958) — русский и советский художник, график, гравер, иллюстратор, пейзажист, анималист, мастер офорта, педагог.
 Добров, Матвей Иванович (в монашестве Михаил; 1795—1858) — епископ Русской православной церкви, епископ Оренбургский и Уфимский.
 Добров, Пётр Васильевич (род. 1943) — декан исторического факультета Донецкого национального университета, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник образования Украины.
 Добров, Семён Константинович (1913—1995) — хакасский профессиональный журналист и общественный деятель.
 Добров, Сергей Алексеевич (1884—1959) — русский и советский геолог и палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор Московского университета.
 Добров, Фёдор Андреевич (1949—2009) — приднестровский политический и общественный деятель

 Доброва, Мария Дмитриевна (1907—1962) — советский разведчик-нелегал, капитан ГРУ, вела разведывательную деятельность на территории США.
 Доброва-Ядринцева, Лидия Николаевна (в замужестве Злобина; 1885—1942) — социалист-революционер, этнограф, историк.